Sensenbach ist ein geographischer Name:

 Sensenbach, alter Name des Schwarzbach (Laufach), rechter Quellbach der Laufach bis in Hain im Spessart, Gemeinde Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Sensenbach (Nutzbach), linker Oberlauf des danach zunächst Langwasenbach genannten Nitzbachs (als Prankelgraben zum Hummersgraben, zur Aisch) gegenüber Ottenhofen, Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Sensenbach (Steimel), Ortsteil der Ortsgemeinde Steimel, Kreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Sensbach
 Senserbach, rechter Zufluss der Göhl bei Gulpen, Provinz Limburg, Niederlande; teilweise Grenzbach zu Nordrhein-Westfalen
 Senzenbach, rechter Zufluss der Lauter (zur Murr) in Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 
 Sinsenbach